Matatu o Matatū può riferirsi a:

 matatu, mezzo di trasporto pubblico collettivo usato in Kenya
 Matatu, rivista olandese di studi sull'Africa fondata nel 1987
 Matatū, club neozelandese di rugby a 15 femminile fondato nel 2022